Astronomija:
Messier 40, dvostruka zvijezda u zviježđu Veliki medvjed

Automobili

BMW M40, benzinski motor

Vojska

M40 bestrzajni top, protutenkovski top
M40 GMC, američki samohodni top
M40, snajper
M40 zaštitna maska koja se koristi u američkoj vojsci